Art for Art's Sake – cortometraggio del 1916 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
 Art for Art's Sake – film del 1934 diretto da Vernon Stallings
 Art for Art's Sake – singolo dei 10cc